Проминевский сельский совет () — входит в состав
Мелитопольского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Проминь, но крупнейшим селом в сельсовете является с. Ясное
.

История 
Датой образования Проминевского сельского совета считается 1921 год, когда был создан Ясненский сельский совет.

В 1947 году Ясненский сельсовет входил в состав Нововасилевского района Запорожской области. Интересно, что хутор Проминь, который позже стал центром сельсовета, в это время был подчинён Новопилиповскому сельскому совету.

В 1962 году Нововасилевский район был расформирован, и Ясненский сельсовет перешёл в подчинение Мелитопольского района. Состав Ясненского сельсовета по данным на 1979 год уже в точности совпадает с составом нынешнего Проминевского сельсовета.

В 1986 году центр сельского совета из Ясного был перенесён в Проминь, и совет получил своё нынешнее наименование.

Населённые пункты совета 
 
 с. Проминь 
 с. Береговое
 с. Волошково (ранее с. Советское)  
 с. Отрадное 
 с. Привольное 
 с. Украинское 
 с. Широкий Лан 
 с. Ясное

Примечания